Tacitus ist der Name mehrerer antiker Personen:

 Publius (?) Cornelius Tacitus, (ca. 58–ca. 120), römischer Historiker und Senator;
 Tacitus (Kaiser) (vollständiger Name Marcus Claudius Tacitus, ca. 200–276), römischer Kaiser
 Aulus Caecina Tacitus, römischer Konsul 273

Tacitus steht außerdem für:

 Tacitus (Mondkrater), benannt nach Cornelius Tacitus
 (3097) Tacitus, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 einen außerirdischen Datenspeicher in der Spielserie Command & Conquer, siehe Command & Conquer: Tiberium#Tacitus
 eine sukkulente Pflanze: Tacitus bellus